En la mitología griega, Macareis o Macarea (de machera, que significa espada o cuchillo) fue una amazona hija de Macareo y madre de Agamedes y Mitilene, la cual fue convertida en isla.

Referencias

Amazonas de la mitología griega